Таи́сия Никола́евна Повали́й (, девичья фамилия — Гирявец; ) — советская и украинская певица, народная артистка Украины (1997, лишена звания в 2022 году), народная артистка Республики Ингушетия (2012). 

С 2012 по 2014 годы — народный депутат Украины. С сентября 2022 года под санкциями Украины.

Биография 
Родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка, Сквирский район, Киевская область в семье Николая Павловича (1935) и Нины Даниловны Гирявец (Конопляная)(20 июля 1942). В 15 лет уехала учиться в Киев. Окончила школу в Белой Церкви и Киевское музыкальное училище имени Глиэра. После училища с 1984 года по 1990 год работает в Киевском государственном мюзик-холле. Сначала начинающая певица выступала на сцене в составе вокальной группы, а затем перешла на сольные концерты.

В 1990 году получила первую награду на известном конкурсе Гостелерадио СССР «Новые имена», а в 1991 году стала дипломантом конкурса «Азия Дауысы 1991» в Алма-Ате.

В 1993 году получила гран-при на конкурсе имени В. Ивасюка «Пісня буде поміж нас» в Черновцах, и в белорусском Витебске на Международном фестивале искусств «Славянский базар». Всё это способствовало стремительному взлёту её карьеры в украинском шоу-бизнесе.

В 1994 году названа лучшей певицей Украины, а также лучшим музыкантом года в национальном музыкальном телефестивале «Новые звезды старого года» («Нові зірки старого року»).

В 1995 году выпустила свой дебютный альбом «Панно кохання», а год спустя, в марте 1996 года, получила звание Заслуженной артистки Украины. Ещё через полтора года был подписан Указ на присуждение ей звания Народной артистки Украины.

В 1999 году участвовала во Всеукраинском гастрольном туре «Мы — дети твои, Украина». В 2000 году вышел сборник клипов «100 минут с Таисией Повалий», также вела активную студийную работу с Иосифом Кобзоном в записи альбома, посвященного Независимости Украины — «Одна єдина».

В 2001 году в рамках концертной программы «Звезда, рождённая Украиной» дала благотворительный концерт для детей в ДК «Украина».

В начале 2000-х благодаря съёмкам в мюзиклах «Вечера на Хуторе» и «Золушка», в которых она исполнила песни «Три зимы» и «Не спугните жениха», Повалий становится популярной за пределами Украины, в частности в России и странах СНГ. Вскоре она записывает ряд дуэтов с российскими звёздами, среди которых Николай Басков и Стас Михайлов.

28 мая 2011 года открыта именная звезда на «Аллее звезд» в Киеве на Крещатике. В 2014 году звезда была уничтожена вандалами.

В 2015 году приняла участие в съёмках программы «Точь-в-точь» на «Первом канале», где участники перевоплощаются в известных личностей.

В 2021 году приняла участие в съёмках программы «Две звезды. Отцы и дети» на «Первом канале», где участвовала вместе со своим сыном Денисом Повалием.

Политическая деятельность 

В 2012 году баллотировалась в Верховную Раду Украины вторым номером Партии Регионов. Около 6 месяцев была советником президента Украины Виктора Януковича. На фоне своей непродолжительной политической деятельности Таисия Повалий оказалась центральной фигурой громкого политического скандала, связанного с Сергеем Власенко и его совмещением политической и предпринимательской деятельности. Тогда певица-депутат попала в «черный» список к оппозиционерам украинской власти, хотя и подала заявку на ликвидацию предпринимательской деятельности.

В мае 2014 года, после Евромайдана, Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, осенью того же года её полномочия Народного депутата были прекращены, певица ушла из политики. 17 сентября 2014 вместе с депутатской группой «За мир и стабильность» посетила Госдуму России. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал поездку ряда народных депутатов в Госдуму РФ неуважением к Украине и предательством страны. Также сообщалось, что Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. В ходе нарастающей конфронтации вокруг её выступлений в России, певица отменила все концерты и праздничные мероприятия на Украине, приуроченные к её 50-летию.

В сентябре 2015 года в Верховную Раду Украины был внесён законопроект о лишении звания «Народный артист Украины» Таисии Повалий, Ани Лорак, Иосифа Кобзона и Николая Баскова.

После начала вторжения России в Украину в 2022 году Таисия Повалий первое время не высказывалась о войне. 9 мая она выступила в Москве на концерте, посвящённом Дню Победы.

В октябре 2022 года была включена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В январе 2023 года Таисия Повалий заявила, что она «за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня Украина, к нормальной жизни, чтобы мир был избавлен от нацизма».

Личная жизнь 
 1982—1993 — первый брак с музыкантом-клавишником Владимиром Ивановичем Повалием (род. 6 июня 1959), который работал в киевском Мюзик-холле, работал художественным руководителем музыкального коллектива певца Иво Бобула, делал фонограммы-минусовки для , , Аллы Кудлай и Таисии Повалий, сейчас работает аранжировщиком в президентском оркестре. В 1993 году брак закончился разводом.
 С 31 декабря 1993 года — второй брак с музыкантом и продюсером Игорем Лихутой (род. 11 апреля 1961).
 Сын от первого брака Денис Повалий (род. 28 июня 1983). Учился в лицее восточных языков, окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, певец. Вышел в финал украинского отбора Евровидения-2011. Женат на Светлане Вихровой, Денис и Светлана поженились в 2015 году.
 Внук Демьян (род. 22 февраля 2019).

Дискография 

 1995 — «Панно кохання»
 1997 — «Я вас люблю»
 1999 — «Сладкий грех»
 2000 — «Буде так»
 2002 — «Одна-Єдина» (с Иосифом Кобзоном)
 2002 — «Птица вольная»
 2003 — «Сладкий грех»
 2003 — «Українські пісенні перлини»
 2004 — «Серденько»
 2007 — «За тобой»
 2010 — «Верю тебе»
 2018 — «Сердце — дом для любви»
 2020 — «Ейфорія»
 2021 — «Особенные слова. Исповедь»

Фильмография 
  — Аляска, сэр! — вокал («Вальс-бостон» и другие романсы)
  — Золотой цыплёнок — лиса (вокал)
  — Вечера на хуторе близ Диканьки — княгиня
  — Золушка — сваха
  — Снежная королева — астроном Ингрид, сестра шаманки Ксении
  — Очень новогоднее кино, или Ночь в музее — спящая красавица
  — Золотая рыбка — камео

Награды и премии 
Почётные звания:
 Заслуженная артистка Украины (7 марта 1996 года) — по случаю Международного женского дня 8 Марта, за весомые достижения в труде, высокое профессиональное мастерство
 Народная артистка Украины (27 октября 1997 года) — за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, высокий профессионализм
 Народная артистка Республики Ингушетия (2012)

Ордена:
 Орден Дружбы (16 декабря 2011 года, Россия) — за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и российской культуры, расширение культурных связей между Российской Федерацией и Украиной

Другие награды и поощрения:
 орден Святого Николая Чудотворца (1998) — «За приумножение добра на Земле» (Украинский фонд международных премий)
 орден Слава «На верность Отчизне» II степени (2000) (На День независимости)(негосударственная, рейтинга «Золотая Фортуна»)
 орден Святой Анны IV степени (2000) (Украинская православная церковь Московского патриархата)
  (общественной организации, Польша)
 Почётная грамота Республики Ингушетия (17 июня 2012 года) — за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства и в связи с празднованием 20-летия со Дня образования Республики Ингушетия
 Премия Президента Белоруссии «Через искусство — к миру и взаимопониманию» (Белоруссия, 2019)

Музыкальные премии:

«Золотой граммофон» 
 2005 — Отпусти меня (дуэт с Н. Басковым)
 2006 — Ты далеко (дуэт с Н. Басковым).
 2010 — Отпусти (дуэт со С. Михайловым).
 2012 — Верю тебе.
 2017 — Сердце — дом для Любви.
 2018 — Ты в глаза мне посмотри

«Шансон Года» 
 2008 — Пусть вам повезёт в любви
 2010 — Отпусти (дуэт со С. Михайловым)
 2014 — Простила
 2016 — Твоих рук родные объятья, Я по тебе скучаю (с Е. Кемеровским)
 2017 — Чай с молоком, Сердце — дом для Любви
 2018 — Ты в глаза мне посмотри
 2021 — Особенные слова
 2022 — Что с тобой? Как же я? (дуэт со С. Михайловым)

Примечания

Ссылки 
 

Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены Партии регионов Украины
Поп-фолк-исполнители
Женщины-политики Украины
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Народные артисты Ингушетии
Выпускники Киевского музыкального училища им. Р. Глиэра
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине